Le Terrible steht für:

* Le Terrible (Schiff, 1933), Großzerstörer der Le-Fantasque-Klasse der französischen Marine (1935–1962)
 Le Terrible (S 612), Atom-U-Boot der Redoutable-Klasse der französischen Marine (1973–1996)
 Le Terrible (S 619), Atom-U-Boot der Triomphant-Klasse der französischen Marine (seit 2010)

Siehe auch:
 Terrible
 HMS Terrible